Lilla Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svarttjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,8 ha)
Lilla Svarttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (1,9 ha)
Lilla Svarttjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Svarttjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Lilla Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn